Kumów Majoracki – wieś w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Leśniowice
 Kumów Majoracki – osada leśna w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Leśniowice